Jean-Paul Martin du Gard (1937-2017), athlète français ;
 Roger Martin du Gard (1881-1958), romancier français ;
 Maurice Martin du Gard (1896-1970), écrivain et journaliste littéraire français.

Patronyme français